Následník může být:

 následník trůnu, korunní princ
 Následník (film) – francouzský film z roku 1973

externí odkazy